Conillets, denominació popular per a l'espècie Antirrhinum barrelieri
 Conillets, denominació popular per a l'espècie Antirrhinum majus
 Conillets, denominació popular per a l'espècie Fumaria capreolata
 Conillets, denominació popular per a l'espècie Fumaria officinalis
 Conillets, denominació popular per a l'espècie Silene latifolia
 Conillets, denominació popular per a l'espècie Silene vulgaris